Рипа — фамилия.

Известные носители:
 Рипа, Келли (род. 1970) — американская телеведущая, актриса, продюсер и комедиантка.
 Рипа, Чезаре (1555—1622) — итальянский писатель, учёный и повар.